Ву́лиця Чудно́вського — назва вулиць у деяких населених пунктах Росії.

Вулиця Чудновського — колишня назва сучасної вулиці Григорія Чупринки в Києві.
 Вулиця Чудновського — колишня назва сучасної Терещенківської вулиці в Києві.
 Вулиця Чудновського — колишня назва вулиці Свято-Миколаївської в місті Люботин Харківської області.

Вулиця Чудновського — вулиця в місті Санкт-Петербург.

Вулиці, названі на честь людей